Kōstas Lamprou – calciatore greco
 Lampros Lamprou – ex calciatore cipriota
 Lazaros Lamprou – calciatore greco